Дамир Маркота (, род. 26 декабря 1985 года, Сараево, СФРЮ) — хорватский профессиональный баскетболист, также имеет шведское гражданство. Выступает за баскетбольный клуб «Морнар».

Карьера

Клубная карьера 
Маркота родился в Сараево (СР Босния и Герцеговина, СФРЮ), однако во время конфликта в Боснии переехал в Швецию, где начал заниматься баскетболом. Он играл вместе с Мацеем Лямпе в Стокгольме, затем в возрасте 14 лет переехал в Хорватию, затем был приглашен выступать в хорватский чемпионат. Игрока подписала «Цибона», однако вплоть до сезона 2002-03 отыграл в аренде в клубах «Забок» и «Шанац Карловац». В это же время Маркота получил хорватское гражданство, при этом сохранив шведское. Кроме того игрок отказался выступать за сборную Швеции.

Маркота был кандидатом на драфт НБА 2004 года, однако затем отозвал свою кандидатуру.

На драфте 2006 года был выбран командой «Сан-Антонио Спёрс» под общим 59-м номером, но тут же был продан в «Милуоки». Летом 2006 года «Бакс» подписали игрока, а команда отдала «Спёрс» два пика второго раунда драфта 2007 года.

Так как игрок не проходил в основной составе, в феврале 2007 года Маркота оказался в клубе «Тулса Сикстисиксерс» лиги развития.

7 сентября 2007 года «Бакс» отказались от услуг игрока, а через два дня он подписал двухлетний контракт с клубом «Спартак» (Санкт-Петербург). Однако уже в начале 2008 года он перешёл в литовский «Жальгирис».

14 августа 2008 года Маркота подписал контракт с «Цибоной», командой, за которую он выступал ранее, однако игрок восстанавливался от травмы колена и его игра была далекой от идеала. Плохая игра привела к разногласиям с тренерским штабом.

28 октября 2008 года игрока подписала испанская «Менорка». В январе 2009 года игрок перешёл в другой испанский клуб — «Бильбао».

1 сентября 2010 года Маркота подписал годичный контракт с «Олимпией» из Любляны. В январе 2012 года он покинул клуб и перешёл в БК «Загреб».

В августе 2012 года Маркота подписал контракт с турецким клубом «Бешикташ».

Международная карьера 
В 2005 году получил приглашение в сборную Хорватии и сменил фамилию на Маркота (девичья фамилия матери). В составе национальной сборной Хорватии выступал на Евробаскете 2007 и 2011 годов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Евробаскета 2007
 Статья об игроке в рамках «HoopsWorld Global Story»; 7 апреля 2007
 Профиль игрока на сайте БК «Бешикташ»

Баскетболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по баскетболу
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК «Забок»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Талса Сиксти Сиксерс»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Менорка»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Загреб»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Истанбул Бююкшехир Беледиеспор»
Игроки БК «Ушак»
Игроки БК «Цедевита»
Игроки БК «Морнар»